Convertibile – un tipo di automobile
 Convertibile – in economia, un'obbligazione convertibile in azione.